Diese Liste beinhaltet alle deutschen Musiker und Musikprojekte, die sich in den US-amerikanischen Billboard 200 (Albumcharts) und Billboard Hot 100 (Singlecharts) platzieren konnten. Dadurch, dass es gerade bei den Singles auch häufig zu Kollaborationen mit ausländischen Musikern kommt, sind alle deutschen Musiker und Musikprojekte fettgedruckt dargestellt. Die Farbgebung der Zeilen bezieht sich auf die  bzw. Platzierung.

Alben (Billboard 200) 

In der Chartgeschichte der Billboard 200 (Stand: 5. November 2022) konnten sich insgesamt 191 Alben mit deutschen Interpreten in der Chartliste platzieren, lediglich 15 der Alben erreichten eine Top-10-Notierung, nur vier Alben erreichten die Spitzenposition. Als erstes Album eines deutschen Interpreten überhaupt stieg Crazy Ottos gleichnamiges Album Crazy Otto 1955 in die Billboard 200 ein. Das Album platzierte sich an der Spitze der Charts, das gelang ebenfalls 1961 Bert Kaempfert mit seinem Wonderland by Night (eine englische Version von seinem Wunderland bei Nacht) sowie 38 Jahre später Milli Vanilli mit Girl You Know It’s True und Hans Zimmer mit der Filmmusik zu The Lion King (O.S.T.). Die meisten Charterfolge konnten Kaempfert und die Scorpions mit je 20 Chartnotierungen für sich verbuchen. Den Rekord für die längste Verweildauer in den Billboard 200 geht mit 282 Chartwochen an MCMXC a.D. von Enigma. Als einziger Tonträger wurde Hans Zimmers The Lion King (O.S.T.) mit einer Diamantenen Schallplatten ausgezeichnet, damit ist es das meistverkaufte Album eines deutschen Interpreten in den Vereinigten Staaten.

Singles (Billboard Hot 100) 

In der Chartgeschichte der Billboard Hot 100 (Stand: 5. November 2022) konnten sich insgesamt 131 Singles deutscher Interpreten in der Chartliste platzieren, 29 dieser Singles erreichten eine Top-10-Notierung, sieben Singles erreichten die Spitzenposition. Als erste Single mit deutschen Interpreten überhaupt stieg Smiles von Crazy Otto 1955 in die Billboard Hot 100 ein. Der erste Nummer-eins-Hit eines deutschen Interpreten stammt von Bert Kaempfert aus dem Jahr 1961 mit seinem Wonderland by Night (englische Version von Wunderland bei Nacht). Des Weiteren erreichten 1975 Silver Convention mit Fly, Robin, Fly/Tiger Baby, 1989 Milli Vanilli mit drei verschiedenen Singles in Folge, 2015 Felix Jaehn mit Cheerleader (Felix Jaehn Remix) sowie 2022 Kim Petras mit Unholy die Spitzenposition. Die meisten Charterfolge insgesamt konnte Kaempfert mit elf Chartnotierungen für sich verbuchen. Den Rekord für die längste Verweildauer in den Billboard Hot 100 geht mit 45 Chartwochen an Another Night von Real McCoy. Die meistverkauften Singles wurden jeweils mit einer dreifachen Platin-Auszeichnung für über drei Millionen verkaufte Einheiten ausgezeichnet. Dabei handelt es sich um die Singles Clarity (Zedd feat. Foxes), Break Free (Ariana Grande & Zedd) Cheerleader (Felix Jaehn Remix) (Omi / Felix Jaehn) sowie Starving (Hailee Steinfeld & Grey feat. Zedd). Drei Lieder waren im Original in deutscher Sprache erfolgreich: Die kleine Bimmelbahn von Marianne Vasel & Erich Storz („The Little Train“ war nur der Single-Aufdruck), Autobahn von Kraftwerk und 99 Luftballons von Nena.

Zahlen und Fakten

Statistiken

Singles ohne Chartnotierung mit Auszeichnung

Ausgezeichnete Videoalben

Siehe auch 
 Liste der deutschen Nummer-eins-Hits im Ausland
 Liste deutscher Interpreten in den britischen Charts

Quellen 
Weblinks:
 billboard.com (englisch)
 chartsurfer.de

Chartliteratur:
 US-Alben: Joel Whitburn: The Billboard Albums. 6th Edition. Record Research, 2006, ISBN 0-89820-166-7.
 US-Singles: Joel Whitburn: Top Pop Singles 1955–2006. Billboard Books, New York 2007, ISBN 0-89820-172-1.

Einzelnachweise

Billboard-Charts
Deutsche Interpreten In Den US Charts
!
!
Liste (Musiker)